Il doppio femminile  del torneo di tennis Brasil Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Amanda Coetzer e Lori McNeil che hanno battuto in finale Nicole Arendt e Patricia Tarabini 6–7 (8–10), 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Jelena Dokić /  Virginia Ruano Pascual (primo turno)
 Nicole Arendt /  Patricia Tarabini (finale)

 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Silvia Farina-Elia /  Janette Husárová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 2001